Наро́дная газета — название ряда газет.

 «Народная газета» — газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге (с 1868 года в Москве) в 1863—1869 годах;
 «Народная газета» — газета, издававшаяся в Кургане (с 1918 года в Омске) в 1906—1919 годах;
 «Народная газета» — газета, издававшаяся в Москве в 1906 году;
 «Народная газета» — газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге в 1907 году;
 «Народная газета» — газета, издававшаяся в Москве в 1915 году;
 «Народная газета» — газета, издававшаяся в Астрахани в 1917 году;
 «Народная газета» — газета, издававшаяся в Керенске в 1917 году;
 «Народная газета» — газета, издававшаяся в Петрограде в 1917 году;
 «Народная газета» — газета, издававшаяся в Феодосии в 1917 году;
 «Народная газета» — газета, издававшаяся в Казани в 1917 году;
 «Народная газета» — газета, издававшаяся в Хотине в 1917 году;
 «Народная газета» — газета, издающаяся в Баку (Азербайджан) с 1919 года.
 «Народная газета» — газета, издающаяся в Душанбе (Таджикистан) с 1925 года;
 «Народная газета» — газета, издающаяся в Минске Белоруссии с 1990 года;
 «Народная газета» — название подмосковной газеты, которая до 1992 года называлась «Ленинское знамя», а в настоящее время — «Подмосковье сегодня».

Примечания